Condado — território governado por um conde
 Condado — região da Terra Média na obra de J. R. R. Tolkien
 Condado (divisão administrativa) — tipo de subdivisão comum em países anglo-saxônicos
 Condado (Lisboa) — bairro de Lisboa, capital de Portugal
 Condado (Paraíba) — município brasileiro no estado da Paraíba
 Condado (Pernambuco) — município brasileiro no estado de Pernambuco
 Condado (São Paulo) - região da Faria Lima na cidade de São Paulo, chamada de Condado por seus frequentadores.

Ver também 
 Comitato

Desambiguações de topônimos